Óscar Arias Sánchez (1940), Costa Ricaans president en winnaar Nobelprijs
Óscar Carmelo Sánchez (1971-2007), Boliviaans voetballer
Óscar Sánchez (wielrenner) (1985), Colombiaans wielrenner
Óscar Enrique Sánchez (1955), Guatemalteeks voetballer
Óscar Gómez Sánchez (1934–2008), Peruviaans voetballer
Óscar Sánchez Fuentes (1979), Spaans voetballer
Óscar Sánchez (worstelaar), Spaans Olympisch worstelaar
Óscar Sánchez (coureur), Mexicaans coureur
Oscar Sanchez (handbiker), Amerikaans handbiker